

Єнбекшил — село, Махамбетський район, Атирауська область
 Єнбекшил — село, Шетський район, Карагандинська область